Eolia ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eolia (Kentucky), im Letcher County
 Eolia (Missouri), im Pike County

Siehe auch:
 Aeolia